Ancient Society bezeichnet:

Ancient Society (Buch), siehe unter Lewis Henry Morgan#Morgans Evolutionismus
Ancient Society (Zeitschrift)